El Romeral kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Romeral, Irapuato, 
 El Romeral, Michoacán de Ocampo, Lagunillas, 
 El Romeral, Pénjamo,

Spanien 

 Romeral (ort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar